Рибизи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Рибизи, Джованни — американский актёр, продюсер.
 Рибизи, Марисса (род. 1974) — американская актриса и сценарист.